N’Ganga ist der Familienname folgender Personen:
 Francis N’Ganga (* 1985), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Igor N’Ganga (* 1987), Fußballspieler der Republik Kongo